Борис Георгиевич Яновский (род. , , СССР) — российский  и , . Генеральный  телеканала «Звезда» с 2015 года.

Творчество 
Ещё во время учёбы в школе снялся в знаменитом детском кинофильме «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», в роли Антона.

После школы служил в Советской Армии в Афганистане, а затем — в ГДР.

Поступил во ВГИК и параллельно учёбе работал на телевидении.

Несколько лет был режиссёром детской редакции Российского телевидения, после чего с 1999 по 2002 год работал главным редактором утреннего вещания на ТВ-6. С февраля 2002 года был шеф-редактором утреннего телеканала на НТВ.

Параллельно с этим увлёкся документалистикой. Создал циклы фильмов «Воображаемый музей М. Шемякина» и «Тайны российской дипломатии».

В середине 2002 года ушёл в телекомпанию «Останкино», сотрудничающую по большей степени с ОРТ. Здесь он совместно с Олегом Рясковым делает документальный сериал «Тайны века» (продюсер А. Пиманов, О. Вольнов).

Через некоторое время вместе с Алексеем Пимановым пишет сценарий сериалов «Александровский сад» и «Охота на Берию». А вскоре выходит полнометражный фильм «Три дня в Одессе».

На канале «Россия» вышло более сорока фильмов, которые он писал или снимал и продюсировал. Долгое время Борис Яновский сотрудничал с телекомпанией НТВ, для которой писал сериал «Час Волкова». В конце 2009 года Борис начинает работать как креативный продюсер в Единой Медиагруппе.

Детские программы 
более двухсот детских программ, среди которых наиболее известные:
 «Там-Там Новости» — информационная программа для детей, ВГТРК (ТЭФИ в номинации «За лучшую детскую информационную программу») — автор, режиссёр.
 «Добры молодцы» — информационно-публицистическая программа для юношества, ВГТРК — автор, режиссёр, ведущий
 «Полчаса на чудеса» — научно-познавательная программа для юношества, ВГТРК — автор, режиссёр, ведущий
 «Башня» — информационная программа для юношества, ВГТРК — автор, режиссёр, главный режиссёр.
 «Морской дьявол» — мюзикл, (гран-при на фестивале музыкальных фильмов в Софии), режиссёр-постановщик.
 «Ёжик» — короткометражный фильм (гран-при Европейского Вещательного Союза EBU, в Хельсинки),

Утренние телеканалы 
 «День за днём» — утренняя информационно-развлекательная программа. МНВК ТВ-6
 «Утро на НТВ» — утренний информационно-развлекательный канал. НТВ

Документальные фильмы 
более ста документальных фильмов, среди которых наиболее известные:
 «Тайны века» — документально-исторический сериал (более 15 фильмов). ОРТ
 «Битва за Гималаи» — документальный фильм, ВГТРК РТР (режиссёр, автор сценария).
 «Проклятие рода Ганди» — документальный фильм, ВГТРК РТР (режиссёр, автор сценария).
 «Нарком СМЕРШ» — документальный фильм, ВГТРК РТР (режиссёр, автор сценария).
 «Русская АЛЯСКА. Продано» — документальный фильм, ВГТРК РТР (режиссёр, автор сценария).
 «Исповедь покойника» — документальный фильм, ВГТРК РТР (режиссёр, автор сценария).
 «Калькуттский капкан» — документальный фильм, ВГТРК РТР (режиссёр, автор сценария).
 «Жертвы звездной лжи» — документальный фильм, ВГТРК РТР (режиссёр, автор сценария).
 «Воображаемый музей Михаила Шемякина» — 16 серий (Культура, 2002—2004)
 «Университеты мира» — 4 серии (Культура, 2003)
 «Якутия. Земля Олонхо» — документальный фильм, (Вести 24, 2008).
 «Остров Сахалин» — документальный фильм, (Вести 24, 2009)

Художественные сериалы и фильмы 
более 15 художественных сериалов и полнометражных фильмов, среди которых наиболее известны:
 «Александровский сад» (в соавторстве с А.Пимановым, Первый канал, 2004—2005)
 «Три дня в Одессе» (в соавторстве с А.Пимановым, прокат в кинотеатрах, 2006)
 «Охота на Берию» (в соавторстве с А.Пимановым, Первый канал, 2007)
 «Час Волкова» (НТВ, 2007−2011).
 «СОБР» (НТВ-Кино, 2011)
 «Румянцевский сквер» (НТВ-Кино, запуск в производство 2011)
 «Выбор Зорина» (НТВ, запуск в производство 2012)

Креативный продюсер 
 «Технологии спорта» — (Россия-2, 2010—2011) — более 20 фильмов.
 «ЦСКА — Спартак. Противостояние» — Reality-проект, 5 выпусков. Звезды политики и звезды хоккея решают судьбу многолетнего хоккейного дерби… (Россия-2,2011)
 С 2015 года назначен генеральным продюсером телеканала «Звезда».

Санкции 
15 января 2023 года, из-за вторжения России на Украину, внесён в санкционный список Украины, предполагается блокировка активов на территории страны, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских госнаград.

Награды 
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (2020)

Примечания 

Дети-актёры СССР
Руководители телеканала «Звезда»
Кинорежиссёры-документалисты России
Награждённые медалью «За укрепление боевого содружества» (Минобороны России)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине